Dodge, autómárka

 Amerikai Egyesült Államok
 Dodge (Észak-Dakota)
 Dodge (Nebraska)
 Dodge (Oklahoma)
 Dodge (Texas)
 Dodge (Washington)
 Dodge (Wisconsin)

 Dodge megye (egyértelműsítő lap)